Seidel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Guenter Seidel (född 1960), amerikansk dressyrryttare
 Heinrich Seidel (1842–1906), tysk ingenjör och skriftställare
 Max von Seydel (1846–1901), tysk jurist
 
 Philipp Ludwig von Seidel (1821–1896), tysk matematiker, optiker och astronom
 Wolfgang Seidel (1926–1987), tysk racerförare

Se även 

 Seidl
 Seydel

Tyska efternamn